La Maison de la poutine est une chaîne de restauration française spécialisée en poutine crée par Guillaume Natas, Florent Steiner et Erwan Caradec. Le premier restaurant ouvre à Paris le .

Historique 
La première Maison de la poutine ouvre le . Elle est située dans le Quartier Montorgueil à Paris, sous la direction de Guillaume Natas, Florent Steiner et Erwan Caradec. Ce dernier est le chef de cuisine de l'établissement.

Le restaurant sert alors six déclinaisons de poutine, dont une de saison. Si certains établissements parisiens proposent déjà des poutines dans leur menu, il s'agit du premier restaurant spécialisé en poutine à Paris. La première semaine d’ouverture, le restaurant doit fermer plus tôt chaque jour en raison de ruptures de stock.

En juillet 2018, le trio de fondateurs annonce préparer l'ouverture de deux nouvelles enseignes parisiennes.

La première de ces deux nouvelles enseignes ouvre le  dans le quartier Parmentier. Le même mois, les fondateurs annoncent préparer l'ouverture d'un restaurant à Toulouse.

Le 26 avril, la troisième enseigne parisienne ouvre dans le quartier Mouffetard ; le mois suivant, la branche toulousaine de la chaîne ouvre.

En mars 2022, l'entreprise se sent obligée de rappeler, par un long communiqué sur Twitter, que le nom de l'entreprise n'a rien à voir avec le régime dictatorial de Vladimir Poutine en Russie, qui venait alors d'envahir l'Ukraine. Elle affirme avoir reçu des menaces de la part d'individus qui ne savent pas faire la différence entre le mets d'origine québécoise et le dictateur russe. D'après le journal québécois Le Soleil, très peu de Québécois sont susceptibles de confondre les deux, mais le risque de confusion serait en revanche plus élevé en France. L'affaire a fait l'actualité internationale dans les médias anglo-saxons a elle a entre autres été commentée sur le programme The Young Turks. Dans les pays non francophones où la poutine est offerte, la question ne se pose pas réellement de la même façon car l'immense majorité des autres langues (espagnol, italien, anglais, etc.) épellent son nom Vladimir Putin.

Caractéristiques 
L'équipe envisage d'abord d’importer du fromage en grain québécois avant de décider de travailler avec une fromagerie française pour créer une recette basée sur les processus de fabrication québécois. Les pommes de terre utilisées sont des César cultivées en région parisienne.

La chaîne s’inspire du concept de Big Fernand dans son importation d’un plat unique francisé. Au début, les fondateurs veulent que les clients composent leur propre poutine ; Erwan Caradec s'y oppose, préférant une carte de recettes uniques. Les restaurants adoptent alors une carte contenant des spécialités saisonnières.

Prix et récompenses 

 Mars 2018 : vainqueur Trophées B.R.A Concept Snacking 2018
 Février 2019 : premier prix, catégorie International, Poutine Week

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Poutine
 Histoire du restaurant en France

Liens externes 

Gastronomie à Paris